Ulery ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Ulery (* 1938), amerikanische Informatikerin
 Matt Ulery, US-amerikanischer Jazzmusiker